Le Hyundai H-100 désigne:
 Le Hyundai Grace en version utilitaire,
 Le Hyundai Porter.

Homonymie
H-100
Automobile des années 1980
Automobile des années 1990